Sergueï Prokofievitch Kvotchkine (né le  et mort le  à Almaty) est un footballeur et entraîneur kazakh.

Biographie 
En , à l'occasion du jubilé de l'UEFA, il est nommé joueur en or du Kazakhstan par la fédération du Kazakhstan de football.

Statistiques

Notes et références

Liens externes 
 

Footballeur soviétique
Footballeur kazakh
Joueur du FK Kaïrat Almaty
Joueur du Vostok Oskemen
Entraîneur soviétique de football
Entraîneur kazakh de football
Naissance à Almaty
Naissance en octobre 1938
Décès en décembre 2007
Décès à Almaty
Naissance en RSS kazakhe
Décès à 69 ans